XMLHttpRequest (XMLHTTP, XHR) — API, доступный в скриптовых языках браузеров, таких как JavaScript. Использует запросы HTTP или HTTPS напрямую к веб-серверу и загружает данные ответа сервера напрямую в вызывающий скрипт. Информация может передаваться в любом текстовом формате, например, в XML, HTML или JSON. Позволяет осуществлять HTTP-запросы к серверу без перезагрузки страницы.

XMLHTTP является важной составляющей технологии AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), используется многими сайтами для создания динамичных, быстро реагирующих на запросы пользователя приложений. Например XMLHTTP используется такими сайтами, как Bing Maps, Gmail, Google Maps, Google Suggest, Facebook.

XMLHTTP работает только с файлами, находящимися на том же домене, что и использующая XMLHTTP страница, но существует возможность обойти ограничение. Как и в случае JavaScript, эта возможность обойти ограничение сделана с учётом обеспечения безопасности (cross-site scripting).

Хотя в названии присутствует аббревиатура XML, технология не накладывает ограничений на формат передаваемых данных. Данные можно пересылать как в виде XML, так и в JSON, HTML или просто неструктурированным текстом. Разработчик может самостоятельно создать формат для передачи данных. Однако нужно учитывать, что при пересылке используется текстовый протокол HTTP и потому при использовании метода GET данные должны передаваться в виде текста (то есть бинарные данные следует кодировать, к примеру в base64). При использовании метода POST в кодировании нет необходимости.

История 
Впервые был разработан компанией Microsoft, появившись в компоненте Outlook on the web программного продукта Microsoft Exchange Server 2000. Он был назван IXMLHTTPRequest. Позднее наработки были включены в состав MSXML 2.0 в виде объекта ActiveX, доступного через JScript, VBScript или другие скриптовые языки, поддерживающиеся браузером. MSXML 2.0 был включён в состав браузера Internet Explorer 5.

Программисты проекта Mozilla затем разработали совместимую версию, называющуюся nsIXMLHttpRequest в Mozilla 0.6. Доступ к компоненту был реализован через JavaScript-объект, названный XMLHttpRequest. Однако, полной функциональности удалось добиться только в Mozilla 1.0. В дальнейшем поддержка XMLHttpRequest появилась в браузерах Safari 1.2, Opera 8.01 и в других.

Последняя официальная спецификация — версия 1.0 (XMLHttpRequest от 19 декабря 2012 года), которая имеет статус текущего стандарта (Living Standard) и версия 2.0 (XMLHttpRequest Level 2 от 17 января 2012 года), имеющая статус рабочего варианта. Во второй версии вводятся обработчики событий прогресса, поддержка кросс-доменных запросов и работа с бинарными данными.

Методы класса XMLHttpRequest

Свойства класса XMLHttpRequest

Ошибки, вызываемые классом XMLHttpRequest

Пример использования 
План работы с объектом XMLHttpRequest можно представить следующим образом:
 Создание экземпляра объекта XMLHttpRequest
 Открытие соединения
 Установка обработчика события (нужно делать после открытия и до отправки в IE)
 Отправка запроса.

Создание экземпляра объекта XMLHttpRequest.
 
На этой стадии необходима отдельная реализация для разных браузеров. Конструкция создания объекта различается: в IE 5 — IE 6 она реализована через ActiveXObject, а в остальных браузерах (IE 7 и выше, Mozilla, Opera, Chrome, Netscape и Safari) — как встроенный объект типа XMLHttpRequest.

Вызов для ранних версий Internet Explorer выглядит так:
var req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
В остальных браузерах:
var req = new XMLHttpRequest();

То есть, для обеспечения кросс-браузерности кода, нужно лишь проверять наличие объектов window.XMLHttpRequest и window.ActiveXObject, и, в зависимости от того, какой есть, тот и применять.

В качестве универсального решения предлагается использование такой функции:
function createRequestObject() {
  if (typeof XMLHttpRequest === 'undefined') {
    XMLHttpRequest = function() {
      try { return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP.6.0"); }
        catch(e) {}
      try { return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP.3.0"); }
        catch(e) {}
      try { return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); }
        catch(e) {}
      try { return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); }
        catch(e) {}
      throw new Error("This browser does not support XMLHttpRequest.");
    };
  }
  return new XMLHttpRequest();
}

Установка обработчика событий, открытие соединения и отправка запросов

Эти вызовы выглядят так:
req.open(<"GET"|"POST"|...>, <url>[, <asyncFlag>[, <user>, <password>]]);
req.onreadystatechange = processReqChange;
Где:
 <"GET"|«POST»|…> — метод запроса. Допускаются: DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, POST, PUT.
 <url> — адрес запроса.
 <asyncFlag> — флаг, определяющий, использовать ли асинхронный запрос. По умолчанию установлен в true.
 <user>, <password> — логин и пароль, соответственно. Указываются при необходимости.
После определения всех параметров запроса его остается только отправить. Делается это методом send(). При отправке GET-запроса для версии без ActiveX необходимо указать параметр null, в остальных случаях можно не указывать никаких параметров. Не будет ошибкой, если для GET всегда будет указан параметр null:

req.send(null);

После этого начинает работать вышеуказанный обработчик событий. Он — фактически основная часть программы. В обработчике обычно происходит перехват всех возможных кодов состояния запроса и вызов соответствующих действий, а также перехват возможных ошибок.
Пример кода с этими двумя функциями:
var req;

function loadXMLDoc(url)
{
    req = null;
    if (window.XMLHttpRequest) {
        try {
            req = new XMLHttpRequest();
        } catch (e){}
    } else if (window.ActiveXObject) {
        try {
            req = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
        } catch (e){
            try {
                req = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
            } catch (e){}
        }
    }

    if (req) {       
        req.open("GET", url, true);
        req.onreadystatechange = processReqChange;
        req.send(null);
    }
}

function processReqChange()
{
  try { // Важно!
    // только при состоянии "complete"
    if (req.readyState == 4) {
        // для статуса "OK"
        if (req.status == 200) {
            // обработка ответа
        } else {
            alert("Не удалось получить данные:\n" +
                req.statusText);
        }
    }
  }
  catch( e ) {
      // alert('Ошибка: ' + e.description);
      // В связи с багом XMLHttpRequest в Firefox приходится отлавливать ошибку
      // Bugzilla Bug 238559 XMLHttpRequest needs a way to report networking errors
      // https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=238559
  }
}

Известные проблемы 

Малый размер буфера при загрузке видео.

См. также 
 AJAX
 HTTP
 REST

Примечания

Литература

Ссылки

История 
 История XMLHTTP глазами одного из разработчиков

Реализация в браузерах 
 Apple Safari и KDE Konqueror
 Microsoft IXMLHTTPRequest
 Mozilla nsIXMLHttpRequest 
 Mozilla XMLHttpRequest object HowTo 
 Mozilla XML Extras
 Opera для компьютеров и для мобильных телефонов

Учебные руководства 
 XMLHTTPRequest: описание, применение, частые проблемы
 Сверхдинамичные веб-интерфейсы

Стандарты 
 Создана рабочая группа по стандартизации XMLHTTPRequest во всех браузерах

Microsoft
JavaScript
XML
Протокол HTTP
AJAX
Статьи с примерами кода JavaScript